Tenisový turnaj ATP St. Petersburg Open 2009 se konal ve dnech 25. října - 1. listopadu v ruském Petrohradu v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 750 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry
ATP World Tour 2009
St. Petersburg Open